Andra, ancien nom de la commune d'Indre en Loire-Atlantique.
 Andra est l'acronyme pour Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
 Andra kammaren, la deuxième chambre du Parlement suédois, chambre basse qui exista lorsque le système législatif suédois était bicaméral, soit en 1867 et 1970.
 Andra, chanteuse, productrice, danseuse et juge dans la version roumaine de Got Talent.